Cette page contient la liste de toutes les équipes et leurs joueurs ayant participé à la phase finale de la Coupe du monde de football 2006 en Allemagne. Chaque sélection nationale dispose de 23 joueurs. Les sélectionneurs ont fourni leur liste des 23 à la FIFA au plus tard le .

Effectifs

Groupe A

Allemagne 
Le , le sélectionneur allemand, Jürgen Klinsmann, a annoncé une liste composée de vingt-trois joueurs pour le mondial.

Costa Rica 
Le , le sélectionneur costaricien, Alexandre Guimarães, a annoncé une liste composée de vingt-trois joueurs pour le mondial.

Équateur 
Le , le sélectionneur, Luis Fernando Suárez, a annoncé une liste composée de vingt-trois joueurs pour le mondial.

Pologne 
Le , le sélectionneur polonais, Paweł Janas, a annoncé une liste composée de vingt-trois joueurs pour le mondial. Le 22 mai, le milieu de terrain Damian Gorawski de l'équipe FK Moscou est remplacé par le défenseur Bartosz Bosacki de Lech Poznań.

Groupe B

Angleterre 

Le 20 mai Luke Young s'est blessé, et est remplacé par Michael Dawson. Le 22 mai Nigel Reo-Coker s'est retiré, remplacé par Phil Neville. Le 26 mai, Scott Carson est promu dans l'effectif, après une blessure de Robert Green. Ben Foster prend la place de remplaçant de celui-là.

Paraguay 
Le , le sélectionneur paraguayen, Aníbal Ruiz, a annoncé une liste composée de vingt-trois joueurs pour le mondial. Le  l'attaquant José Cardozo, blessé au mollet pendant l'entraînement, déclare forfait pour la Coupe du monde et est remplacé par Dante López, attaquant de Genoa CFC.

Suède 
Le , le sélectionneur suédois, Lars Lagerbäck, a annoncé une liste composée de vingt-trois joueurs pour le mondial.

Trinité-et-Tobago 
Le , le sélectionneur, Leo Beenhakker, a annoncé une liste composée de vingt-trois joueurs pour le mondial.

Groupe C

Argentine 
Le , le sélectionneur argentin, José Pekerman, a annoncé une liste composée de vingt-trois joueurs pour le mondial.

Côte d'Ivoire 
Le sélectionneur, Henri Michel a publié sa liste des vingt-trois joueurs pour le mondial, 22 des 23 sélectionnés sont repris du groupe ayant participé à la CAN 2006.

Pays-Bas 
Le , le sélectionneur néerlandais, Marco van Basten, a annoncé une liste composée de vingt-trois joueurs pour le mondial.

Serbie-et-Monténégro 
Le , le sélectionneur, Ilija Petkovic, a annoncé une liste composée de vingt-trois joueurs pour le mondial. Le , l'attaquant monténégrin de l'US Lecce, Mirko Vučinić, blessé lors du premier match du championnat d'Europe Espoirs face à l'Allemagne, déclare forfait pour la Coupe du monde. C'était le seul joueur monténégrin sélectionné. Il est remplacé par le fils du sélectionneur, Dusan Petković, qui évolue à l'OFK Belgrade. Devant les accusations de favoritisme, le joueur quitte la sélection et retourne au pays. La FIFA n'autorisant que les remplacements pour raisons médicales, la demande est rejetée et la Serbie-et-Monténégro n'envoie que 22 joueurs en Allemagne.

Groupe D

Angola 
Le , le sélectionneur, Luís Oliveira Gonçalves, a annoncé une liste composée de vingt-trois joueurs pour le mondial.

Iran 
Le , le sélectionneur iranien, Branko Ivankovic, a annoncé une liste composée de vingt-trois joueurs pour le mondial. Sattar Zare, blessé, fut remplacé par Moharram Navidkia

Mexique 
Le , le sélectionneur mexicain, Ricardo La Volpe, a annoncé une liste composée de vingt-trois joueurs pour le mondial.

Portugal 
Le , le sélectionneur, Luiz Felipe Scolari, a annoncé une liste composée de vingt-trois joueurs pour le mondial.

Groupe E

États-Unis 
Le sélectionneur américain, Bruce Arena a retenu vingt-trois joueurs pour le mondial. Le , Cory Gibbs de l'équipe ADO La Haye s'est blessé, et est remplacé dans la sélection par Gregg Berhalter du FC Energie Cottbus. Chris Albright a lui été appelé après la blessure de Frankie Hejduk.

Ghana 
Le , le sélectionneur, Ratomir Dujković, a annoncé une liste composée de vingt-trois joueurs pour le mondial.

Italie 
Le sélectionneur, Marcello Lippi a retenu vingt-trois joueurs pour le mondial :

Tchéquie 
Le , le sélectionneur tchèque, Karel Brückner, a annoncé une liste composée de vingt-trois joueurs pour le mondial.

Groupe F

Australie 
Le sélectionneur néerlandais, Guus Hiddink, a annoncé une liste composée de vingt-trois joueurs pour le mondial.

Brésil 
Le , le sélectionneur brésilien, Carlos Alberto Parreira, a annoncé une liste composée de vingt-trois joueurs pour le mondial. Le , le défenseur de FC Barcelone, Edmílson, victime d'une fracture au ménisque droit, déclare forfait pour la coupe du monde. Il est remplacé par Mineiro qui évolue au São Paulo FC.

Croatie 
Le , le sélectionneur Zlatko Kranjčar a annoncé une liste composée de vingt-trois joueurs pour le mondial.

Japon 
Le , le sélectionneur brésilien, Zico, a annoncé une liste composée de vingt-trois joueurs pour le mondial. Le , le défenseur Makoto Tanaka, victime d'une tendinite, est remplacé par le joueur du F.C. Tokyo Teruyuki Moniwa.

Groupe G

Corée du Sud 
Le , le sélectionneur néerlandais, Dick Advocaat, a annoncé une liste composée de vingt-trois joueurs pour le Mondial.

France 
Le , le sélectionneur français, Raymond Domenech, a annoncé une liste composée de vingt-trois joueurs pour le mondial. Une seconde liste non dévoilée de cinq remplaçants a été déposée à la FIFA. Le , l'attaquant de Liverpool FC, Djibril Cissé, victime d'une double fracture tibia-péroné lors du match amical contre la Chine, déclare forfait pour la Coupe du monde. Il est remplacé par Sidney Govou, l'attaquant de l'Olympique lyonnais.

Suisse 
Le , le sélectionneur suisse, Köbi Kuhn, a annoncé une liste composée de vingt-trois joueurs pour le mondial. Hakan Yakın, dont la participation était incertaine, a finalement été écarté au profit de Xavier Margairaz. Kuhn a également fait confiance au jeune David Degen, le frère de Philipp Degen, qui n'a encore jamais joué de match avec la sélection nationale.

Le , l'attaquant Johan Vonlanthen se blesse à la cuisse gauche lors d'un test de vitesse à Macolin. Son indisponibilité estimée à un mois fait que Köbi Kuhn annonce le retour d'Hakan Yakın dans l'équipe pour les entraînements et le match préparatoire contre la Côte d'Ivoire.

Togo 
Le , le sélectionneur Otto Pfister a annoncé une liste composée de vingt-trois joueurs pour le mondial.

Groupe H

Arabie saoudite 
Le , le sélectionneur, Marcos Paqueta, a annoncé une liste composée de vingt-trois joueurs pour le mondial.

Espagne 
Le , le sélectionneur espagnol, Luis Aragonés, a annoncé une liste composée de vingt-trois joueurs pour le mondial. Le 30 mai, le défenseur de Chelsea FC, Asier Del Horno, blessé lors d'un entraînement, déclare forfait pour la Coupe du monde. Il est officiellement remplacé le  par l'Argentin naturalisé espagnol, Mariano Pernía, qui évolue à Getafe CF.

Tunisie 
Le , le sélectionneur Roger Lemerre annonce une liste composée de vingt-trois joueurs. Après le Bastiais Chaouki Ben Saada, qui a remplacé le Lensois Issam Jemâa, c'est au tour du Strasbourgeois Haikel Gmamdia de prendre place parmi les 23 Tunisiens.

Ukraine 
Le , le sélectionneur Oleg Blokhine a annoncé une liste composée de vingt-trois joueurs pour le mondial.

Championnats les plus représentés 

Les équipes d'Italie et d'Arabie saoudite sont les seules à être constituées entièrement de joueurs évoluant dans leur pays. À l'inverse, aucun joueur de la Côte d'Ivoire n'évolue au pays. Bien que leur équipe nationale ne soit pas qualifiée, la Turquie, l'Écosse et la Russie sont « représentées » par 12, 11 et 10 joueurs évoluant dans leur championnat respectif. Deux joueurs sont sans club au moment de participer à ce mondial : il s'agit des Angolais Fabrice Akwa et João Ricardo.
Enfin, 48 championnats sont représentés lors de cette coupe du monde.

Slogan des équipes 

Les équipes participant à la Coupe du monde de football de 2006 avaient toutes un slogan spécifique pour le tournoi. Les devises ont été choisies par les supporters et étaient visibles sur les bus des équipes.

{| class="wikitable centre" width="90%"
|-
! Équipe
! Slogan
! Traduction
|-
|   
|Für Deutschland - durch Deutschland     
|Pour l'Allemagne, par l'Allemagne   
|-
|   
|One Nation, One Trophy, Eleven Lions     
|Une nation, un trophée, onze lions   
|-
|   
|Angola vai em frente a Seleção é a tua gente
|L’Angola montre le chemin, notre équipe est notre peuple 
|-
|
|الاخضر صقور خضر بهمهم وين ما حلو ضاهوا القمم
|Les Faucons verts sont invincibles
|-
|
|Pónganse de pié, Argentina avanza
|Levez-vous, l'Argentine avance
|-
|
|Australia's Socceroos - Bound for glory
|Australia's Socceroos – En route pour la gloire
|-
|
|Veículo monitorado por 180 milhões de corações Brasileiros
|Véhicule surveillé par 180 millions de cœurs brésiliens
|-
|
|끝나지 않은 신화, 하나되는 한국
|La Corée unie, une légende éternelle
|-
|
|Nuestro ejército es la sele, nuestra arma es el balón, vamos todos al mundial a dar alma y corazón
|Notre équipe est notre armée, notre arme est le ballon. Allons tous au mondial donner âme et cœur
|-
|
|Allez les Éléphants ! Gagnez la coupe du monde avec le foot élégant
|
|-
|
|S vatrom u srcu do finala
|En route pour la finale, avec du feu dans nos cœurs
|-
|
|El Ecuador mi vida, el fútbol mi pasión, copa mi meta
|L’Équateur est ma vie, le football ma passion, la Coupe mon ambition
|-
|
|España. Un país, una ilusión
|L’Espagne. Un pays, une espérance
|-
|
|United we play, United we win
|Unis nous jouons, unis nous gagnons
|-
|
|Liberté, Égalité, Jules Rimet !
|
|-
|
|Black Stars Monko, Yån Wiase Mu Nsroma
|Allez les Black Stars, les stars de notre monde
|-
|
|ستاره هاى پارس 
|Étoiles de Perse
|-
|
|Orgoglio azzurro Italia nel cuore
|La fierté bleue, l’Italie est dans nos cœurs
|-
|
|燃やせ！サムライ魂！！
|Réveillez l'esprit du samouraï !
|-
|
|Selección Mexicana: pasión azteca que cubre el mundo
|Sélection mexicaine : la passion aztèque à travers le monde
|-
|
|Del Corazón de América… ésta es la garra Guaraní
|Venu du cœur de l’Amérique… l’esprit guarani
|-
|
|Oranje op weg naar goud
|Orange sur la route de l'or
|-
|
|Biało-czerwoni! Waleczni i niebezpieczni!
|Blanc et rouge, dangereux et courageux !
|-
|
|À janela uma Bandeira, no relvado uma nação inteira"
|À la fenêtre un drapeau, sur le terrain une nation entière
|-
|
|Budem se rvát jako lvi, pro vítězství a fanoušky|Nous allons batailler comme des lions, pour la victoire et pour nos supporters
|-
|
|Za ljubav igre|Pour l’amour du jeu
|-
|
|Kämpa! Jobba! Visa glöd. Ni har svenska folkets stöd!|Battez-vous ! Courage ! Allez ! Toute la Suède est derrière vous !
|-
|
|2006, it's Swiss o'clock!|2006, c'est l'heure suisse !
|-
|
|La rage de vaincre et la soif de réussir !|
|-
|
|Here Come the Soca Warriors, the Fighting Spirit of the Caribbean|Les Soca Warriors arrivent, les Guerriers des Caraïbes
|-
|
|نسور قرطاج دوماً في الأعلى دائماً أكثر قوٌة    
|Les aigles de Carthage… toujours plus haut, toujours plus fort
|-
|
|Вболіваємо за наших, Україна серед кращихVbolivayemo za nachykh, Oukraïna cered krachtchykh|Avec notre soutien, l'Ukraine ne peut échapper à la victoire (traduction littérale : « Nous sommes malades pour nous, l'Ukraine parmi les meilleurs »)
|}

 Lieu d'hébergement des équipes 

Les équipes arrivent en Allemagne entre le  (Togo) et le  (Ukraine) mais beaucoup d'équipes arrivent avant en Europe pour disputer des matchs amicaux : le Paraguay s'installe pendant deux semaines à Flachau en Autriche. Le Brésil effectue un stage en Suisse dans la ville de Weggis. Le Mexique qui dispute un match de préparation face à la France, séjourne pendant une semaine à Saint-Étienne, bénéficiant des installations de l'AS Saint-Étienne.

Les équipes séjournent dans des hôtels qu'elles occupent généralement en exclusivité : ainsi l'équipe de France prend ses quartiers au Schlosshotel Munchhausen à Aerzen, un château du  transformé en hôtel 5 étoiles et disposant d'un spa, d'une piscine et de deux terrains de golf. Les villes accueillant les équipes se mettent donc à l'heure du mondial. La ville de Walldorf qui accueille le Costa Rica fait coïncider sa traditionnelle « fête de l'asperge » (Spargelfest) avec l'arrivée de l'équipe du Costa Rica en ville. Afin de s'acclimater au mieux à l'Allemagne les équipes mettent au point toute une logistique. Les Équatoriens font appel à un chef cuisinier allemand qui officiait à Quito. Le Paraguay emporte dans ses valises 150 kilos d'herbe de maté pour préparer des infusions. La délégation italienne est composée de 70 personnes : les 23 joueurs, 27 membres du staff et 20 personnes chargées de l'organisation générale. L'Arabie saoudite se déplace avec onze princes et un cuisinier ainsi qu'une tonne et demie de matériel. Elle réserve en exclusivité un hôtel de 87 chambres. Pour approvisionner l'Angleterre, deux camions partent d'Angleterre puis voyagent sur bateaux avant de rallier l'Allemagne. Ils contiennent entre autres 250 boîtes de céréales, 200 muffins, 108 paquets de biscuits fourrés à l'orange, 120 cartons de sirop de cassis, 1000 sachets de thé, autant de sucre, 24 tubes de mousse coiffante, 48 tubes de crème solaire, 23 écrans LDC, 122 paires de chaussettes et 100 cônes d'entraînement. Les Brésiliens pour leur part embarquent près de  de matériel. Les Auriverde'' apportent entre autres des éléments indispensable à la préparation de la feijoada : farine de manioc, riz brésilien, haricot noirs. Les produits frais et la viande sont achetés sur place.

Notes et références 

Coupe du monde de football 2006
2006